Abbott steht für:

 Abbott (Familienname) – zu Namensträgern siehe hier
 Abbott Laboratories, ein US-amerikanisches Pharmaunternehmen
 Abbott Nutrition, Tochterunternehmen von Abbott Laboratories für Ernährungsprodukte
 Abbott of Farnham, ein ehemaliges britisches Karosseriebauunternehmen in Farnham (Surrey)
 Abbott and Co. (Newark) Ltd., britisches Industrieunternehmen (früher Dampfkessel, heute Druck- und Luftbehälter für Medizin, Ernährung, Trinkwasser)
 Abbott Records, eine ehemalige Schallplattenfirma in Hollywood (California)
 (17023) Abbott, ein Asteroid des Hauptgürtels

Orte

in Argentinien:
 Abbott (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires

in den Vereinigten Staaten:
 Abbott (Arkansas), im Scott County
 Abbott (Iowa), im Hardin County
 Abbott (Kalifornien), im Sutter County
 Abbott (Campbell County, Kentucky), nicht mehr existenter Ort
 Abbott (Floyd County, Kentucky)
 Abbott (Mississippi), im Clay County
 Abbott (Nebraska), im Hall County
 Abbott (New Mexico), im Colfax County
 Abbott (Pennsylvania), im Colfax County
 Abbott (Texas), im Hill County
 Abbott (Virginia), im Craig County
 Abbott (West Virginia), im Upshur County
 Abbott Township, im Potter County, Pennsylvania

im NRHP gelistete Objekte:
 Abbott Farm Archeological Site, in Trenton, New Jersey, ID-Nr. 76001158
 Abbott Memorial Library, in Dexter, Maine, ID-Nr. 78000190
 Abbott Street School, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000595
 Abbott Tract Historic District, in St. Augustine, Florida, ID-Nr. 83001438
 Abbott-Decou House, in Trenton, New Jersey, ID-Nr. 76001160
 Abbott-Holloway Farm, in Bethlehem, Indiana, ID-Nr. 94001129
 Abbott-Page House, in Milan, Ohio, ID-Nr. 75001383
 Abbott's Creek Primitive Baptist Church Cemetery, in Thomasville, North Carolina, ID-Nr. 84001982

Siehe auch:
 Abbott Branch
 Abbott Brook
 Abbott Creek
 Abbott Lake
 Abbott Park
 Abbot
 Abbott Spur
 Abbotts
 Mount Abbott
 Papyrus Abbott